Tempesta steht für:

 Der Venedig Code (Originaltitel: Tempesta), US-amerikanisch-britisch-spanisch-italienisch-niederländisch-luxemburgischer Thriller (2004)
 eine bestimmte Form italienischer Teigwaren aus Hartweizengrieß, siehe Pasta
 eine Schweizer Hard-Rock-Band, siehe Tempesta (Band)

Familienname:
 Antonio Tempesta (ca. 1555–1630), italienischer Maler, Zeichner und Radierer
 John Tempesta (* 1964), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Nicola Tempesta (1935–2021), italienischer Judoka
 Orani João Tempesta (* 1950), brasilianischer Zisterzienserkardinal, römisch-katholischer Erzbischof von Rio de Janeiro
 Pietro Tempesta (1292–1315),  Graf von Eboli